Цагвери () — посёлок городского типа (даба) в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахети, Грузия. В посёлке расположена одноимённая железнодорожная станция (на узкоколейной линии Боржоми — Бакуриани).

Статус посёлка городского типа с 1926 года.

В Цагвери расположен климато-бальнеологический курорт (специализация — лечение заболеваний органов дыхания нетуберкулёзного характера).

Жилые дома в посёлке построены по проекту архитектора Георгия Лежавы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Боржомского муниципалитета
Горноклиматические курорты Грузии
Бальнеологические курорты в Грузии